latawce – rząd nadrzewnych, roślinożernych ssaków łożyskowych
 latawce – latające konstrukcje (zabawki)
 Latawce – polski film dokumentalny z 2007
 Latawce – albański film fabularny z 1979
 Latawce – indyjski film z 2010
 Latawce – album zespołu Universe wydany w 1996 roku